Doktor Proktor i proszek pierdzioszek – powieść autorstwa Jo Nesbø z 2007 roku
 Doktor Proktor i proszek pierdzioszek – film z 2014 roku